George Byng ist der Name folgender Personen:

* George Byng (Politiker, um 1556) (um 1556–1616), englischer Politiker
 George Byng, 1. Viscount Torrington (1663–1733), britischer Admiral
 George Byng, 3. Viscount Torrington (1701–1750), britischer Generalmajor
 George Byng (Politiker, 1735) (1735–1789), britischer Politiker
 George Byng (Politiker, 1764) (1764–1847), britischer Politiker (Whig)
 George Byng, 4. Viscount Torrington (1740–1812), britischer Diplomat
 George Byng, 6. Viscount Torrington (1768–1831), britischer Vizeadmiral
 George Byng, 2. Earl of Strafford (1806–1886), britischer Politiker (Whig)
 George Byng, 7. Viscount Torrington (1812–1884), britischer Kolonialgouverneur
 George Byng, 3. Earl of Strafford (1830–1898), britischer Politiker
 George Byng, 9. Viscount Torrington (1886–1944)
 George Stanley Byng, 8. Viscount Torrington (1841–1889), britischer Politiker und Lord-in-Waiting
 George W. Byng (George Wilfred Buckley Byng; 1861–1932), britischer Komponist und Dirigent